Гельвеци́змы (, от новолат. Helvetia и суфф. -ismus) — термины, обозначающие слова, употребляемые в Немецкой Швейцарии носителями швейцарского варианта немецкого языка, но не характерные для немецкого языка в Германии или Австрии (например, Müesli, parkieren). Существуют также гельвецизмы, возникшие в Швейцарии, но используемые на территории других немецкоговорящих государств (Müsli, Putsch). В широком смысле под гельвецизмом понимают любую языковую особенность немецкого языка в Швейцарии, учитывая фонетические, грамматические и орфографические особенности.

В зависимости от сферы применения выделяют гельвецизмы швейцарского диалекта, когда лексика употребляется в устной форме, и гельвецизмы швейцарского варианта, когда лексика зафиксирована и используется на письме. В других государствах D-A-CH также существуют аналогичные обозначения для лексических особенностей своих вариантов: в Австрии — австрицизмы, в Германии — тевтонизмы.

Большая часть гельвецизмов происходит из алеманнского диалекта (например, Beiz, Guetzli, Hag, Metzgete, Morgenessen, Rande, Rüebli, Sackmesser), часть — из французского языка (Poulet, Coiffeur и др.). В современных условиях в список гельвецизмов включаются также некоторые английские заимствования (Goalie, Penalty).

Примечания

Литература 
 Ulrich Ammon, Hans Bickel, Jakob Ebner et al.: Variantenwörterbuch des Deutschen. Die Standardsprache in Österreich, der Schweiz und Deutschland sowie in Liechtenstein, Luxemburg, Ostbelgien und Südtirol. Walter de Gruyter, Berlin 2004, ISBN 3-11-016575-9 (Gebunden, ISBN 3-11-016574-0 Broschur).
 Hans Bickel, Christoph Landolt: Duden. Schweizerhochdeutsch. Wörterbuch der Standardsprache in der deutschen Schweiz. Schweizerischer Verein für die deutsche Sprache, Mannheim / Zürich 2012, ISBN 978-3-411-70417-0 (E-Book: ISBN 978-3-411-90268-2).
 Kurt Meyer: Schweizer Wörterbuch. So sagen wir in der Schweiz. Frauenfeld 2006, ISBN 978-3719313821.
 László Ódor: Helvetismen. Deutsches Kulturwörterbuch der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Martin Meidenbauer, München 2010, ISBN 978-3-89975-177-2.
 Christa Dürscheid, Martin Businger (Hrsg.): Schweizer Standarddeutsch: Beiträge zur Varietätenlinguistik, Narr, Tübingen 2006, ISBN 978-3823362258.

Немецкий язык
Швейцария